Cinema:
 Flåklypa Grand Prix, pel·lícula noruega dirigida per Ivo Caprino estrenada el 1975.
 Grand Prix (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de John Frankenheimer estrenada el 1966
 Gran Premi (Festival de Canes), premi del Festival de Cinema de Canes.
 Competicions:
 Grand Prix Mundial de voleibol, competició de voleibol femení.
 Speedway Grand Prix, Campionat del Món de Speedway, regulat per la Fédération Internationale de Motocyclisme.
 Grand Prix de la USCF, sèrie de torneigs d'escacs dels Estats Units 
 Ciclisme:
 Grand Prix de Fourmies, competició francesa que es disputa anualment des de 1928.
 Grand Prix des Nations, competició sobre contra-rellotge individual.
 Grand prix du Midi libre, cursa per etapes francesa que es va disputar entre el 1949 i el 2002
 Grand Prix d'Isbergues, competició francesa que es disputa a Isbergues, al departament de Pas-de-Calais
 Grand Prix Eddy Merckx, antiga cursa que es disputava a Bèlgica.
 GP Ouest France-Plouay o Grand Prix Ouest France-Plouay, cursa ciclista que es disputa a la regió francesa de la Bretanya.
 Grand Prix d'Ouverture La Marseillaise, competició francesa que es disputa anualment al departament de les Boques del Roine des del 1980.
 Grand Prix Pino Cerami, competició belga que es disputa anualment.
 Gran Premi de la vila de Rennes, competició que es disputa cada mes d'abril als voltants de Rennes, Bretanya.
 Gran Premi Ciclista de Quebec, cursa d'un sol dia que es disputa a Quebec, Canadà
 Gran Premi Ciclista de Mont-real, cursa d'un sol dia que es disputa a Mont-real, Canadà
 San Francisco Grand Prix, cursa d'un dia que se celebrà cinc vegades entre el 2001 i 2005.
 Fórmula 1:
 Gran Premi del Canadà, carrera del campionat mundial d'automobilisme.
 Gran Premi de Gran Bretanya, carrera puntuable pel campionat mundial
 Jordan Grand Prix, constructor de Fórmula 1 que va fer el seu debut la temporada 1991.
 Onyx Grand Prix, constructor de cotxes de competició britànic.
 Mercedes Grand Prix, equip propietat de Mercedes.
 Motociclisme:
 Gran Premi de motociclisme, cursa puntuable per al campionat mundial de motociclisme.
 Tenis:
 Grand Prix Hassan II, competició que es disputa anualment sobre terra batuda a Casablanca, Marroc.
 Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, competició femenina sobre terra batuda.
 Grand Prix de Tennis de Lyon, torneig que es disputa anualment sobre pista dura a Montpeller, França
 GDF SUEZ Grand Prix, competició que es disputa sobre terra batuda a Budapest, Hongria.
 Porsche Tennis Grand Prix, competició que es disputa sobre terra batuda a Stuttgart, Alemanya
 Videojocs:
 Choro Q 64 2: Hachamecha Grand Prix Race, videojoc de curses publicat el 1999 per a Nintendo 64.
 F-1 World Grand Prix, videojoc de curses de Fórmula 1 per a Nintendo 64 publicat el 1998.
 F-1 World Grand Prix II, videojoc de curses de Fórmula 1 per a Nintendo 64.
 Àlbums de cromos:
 Grand Prix - Libro para cromos, àlbum de cromos publicat a Bilbao el 1977.